Бей-Паркуэй:

 Бей-Паркуэй — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии IND Culver Line
 Бей-Паркуэй — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Sea Beach Line
 Бей-Паркуэй — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT West End Line